Magister – nella civiltà romana, persona che aveva la carica della Magistratura
Magister militum – grado militare
Magister equitum – grado militare
Magister peditum et equitum – grado militare
Magister officiorum – alto funzionario della burocrazia dell'impero romano
Magister peditum – grado militare
Magister equitum per Gallias – grado militare
Magister populi – collaboratore militare del rex durante il periodo dell'età regia di Roma
Magister artium – titolo accademico medievale per chi terminava con successo gli studi presso la facoltà delle arti
 Sandro Magister – giornalista e scrittore italiano